Canal du Centre („Zentrumskanal“) steht für:

 Canal du Centre (Belgien), Schifffahrtskanal in Belgien
 Canal du Centre (Frankreich), Schifffahrtskanal in Frankreich